Ернст Гінтерзеер — австрійський гірськолижник, олімпійський чемпіон.
 Лукас Гінтерзеер — австрійський футболіст, нападник німецького клубу «Інгольштадт 04» та національної збірної Австрії.